

Гранфонтен () - муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн
 Гранфонтен () - муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду

 Гранфонтен-сюр-Крез — муніципалітет у департаменті Ду

Гранфонтен — громада в кантоні Юра